Ыб — название населённых пунктов и реки в Республике Коми, Россия:

 Ыб — село в Сыктывдинском районе.
 Ыб — сельское поселение в Сыктывдинском районе.
 Ыб — деревня в Удорском районе.
 Ыб — деревня в Усть-Вымском районе.
 Ыб — река.